Erik Jensen – attore statunitense
Erik Kuld Jensen – calciatore danese nato nel 1925
Erik Jensen – calciatore danese nato nel 1966
Erik Jensen giocatore di football americano statunitense
Erik Sidenius Jensen – ostacolista danese nato nel 1962